Julien Aubry, né le  à Savigny-sur-Orge en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier. Il est le frère de Benjamin Aubry.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1997-1998 || Rapaces de Gap || Division 1
|| 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || || 
|-
| 1998-1999 || Jets de Viry-Châtillon || Ligue Magnus
|| 35 || 4 || 4 || 8 || 20 || || || || ||
|-
| 1999-2000 || Jets de Viry-Châtillon || Ligue Magnus
|| 24 || 3 || 2 || 5 || 35 || || || || ||
|-
| 2000-2001 || Jets de Viry-Châtillon || Ligue Magnus
|| - || 3 || 14 || 17 || - || || || || ||
|-
| 2001-2002 || Scorpions de Mulhouse || Ligue Magnus
|| - || 6 || 9 || 15 || - || || || || ||
|-
| 2002-2003 || Séquanes de Besançon || Ligue Magnus
|| 14 || 5 || 4 || 9 || 20 || || || || ||
|-
| 2003-2004 || Orques d’Anglet || Ligue Magnus
|| 25 || 4 || 3 || 7 || 45 || 9 || 2 || 0 || 2 || 6
|-
| 2004-2005 || Orques d’Anglet || Ligue Magnus
|| 21 || 0 || 1 || 1 || 24 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2005-2006 || Orques d’Anglet || Ligue Magnus
|| 24 || 1 || 2 || 3 || 18 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2006-2007 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus
|| 25 || 3 || 5 || 8 || 56 || 7 || 0 || 0 || 0 || 24 
|-
| 2007-2008 || Scorpions de Mulhouse || Division 2
|| 18 || 12 || 23 || 35 || 52 || 6 || 4 || 4 || 8 || 10
|-
| 2008-2009 || Scorpions de Mulhouse || Division 2
|| 17 || 5 || 11 || 16 || 30 || 8 || 2 || 8 || 10 || 20 
|-
| 2009-2010 || Scorpions de Mulhouse || Division 1
|| 26 || 11 || 25 || 36 || 42 || 4 || 0 || 3 || 3 || 6
|-
| 2010-2011 || Scorpions de Mulhouse || Division 1
|| 26 || 8 || 20 || 28 || 48 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2011-2012 || Scorpions de Mulhouse || Division 1
|| 26 || 7 || 12 || 19 || 74 || 6 || 1 || 2 || 3 || 20

Notes et références 

Naissance en juillet 1979
Naissance à Savigny-sur-Orge
Joueur français de hockey sur glace
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur du Hockey Club de Mulhouse
Joueur du Viry-Châtillon Essonne Hockey
Joueur du Dijon Hockey Club
Joueur de l'Anglet hormadi Pays basque
Joueur du Besançon Hockey Club
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Scorpions de Mulhouse